Штулац је насеље у долини Западног Поморавља у Србији у општини Врњачка Бања у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 1185 становника.

Овде се налази Спомен-парк Попина.

Демографија 
У насељу Штулац живи 914 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,2 година (37,8 код мушкараца и 42,6 код жена). У насељу има 348 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,28.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Врњачкој Бањи
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији